Ганжаловка () — село в Лысянском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 226 человек. Почтовый индекс — 19325. Телефонный код — 4749.

Местный совет 
19325, Черкасская обл., Лысянский р-н, с. Смельчинцы

Ссылки 
 Ганжаловка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Лысянского района